PPL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 756 амінокислот, а молекулярна маса — 204 747.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як кератинізація. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, мітохондрії, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки